{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Высшая Лига  Югославия
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | последний сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | Сезон 1990/1991
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1945 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Последний чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |   Элемес Шибеник
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" |   Црвена звезда Белград (24)
|}Чемпионат Югославии по баскетболу среди женщин - первенство югославских женских баскетбольных команд. Первый турнир стартовал сразу после окончания войны, который выиграла сборная Сербии, затем первенство разыгрывали между клубами. Неизменным лидером  чемпионатов была белградская Црвена Звезда. В 1991 году прошёл последний чемпионат Югославии, который выиграл Элемес''' (Шибеник).

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
Чемпионат Югославии по баскетболу

Ссылки 
 История чемпионатов Югославии 
 Чемпионы Югославии 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Югославии
Чемпионаты Югославии